Die Chirodropidae sind eine Familie der Würfelquallen (Cubozoa).
Wie andere Mitglieder der Ordnung Chirodropida haben sie verzweigte Pedalia (muskulöse Basen an den Ecken ihres kubischen Regenschirms), im Gegensatz zu den unverzweigten Pedalien von Kastenquallen in der Ordnung Carybdeida.

Jeder Zweig beherbergt seinen eigenen individuellen Tentakel.  Die Zusammensetzung und der Typ der Nematozysten können bei Individuen innerhalb dieser Familie je nach Körpergröße und Lebensphase variieren.

Wie andere Kastenquallen können Chirodropide in Küsten- und flachen Meeresgebieten gefunden werden, aber es wurde festgestellt, dass sie auch in benthischen Tiefen vorkommen.

Gattungen 

 Chirodectes Gershwin, 2006

 Chirodectes maculatus (Cornelius, Fenner & Hore, 2005)

 Chirodropus Haeckel, 1880

 Chirodropus gorilla Haeckel, 1880
 Chirodropus palmatus Haeckel, 1880

 Chironex Southcott, 1956

 Chironex fleckeri Southcott, 1956
 Chironex indrasaksajiae Sucharitakul, 2017
 Chironex yamaguchii Lewis & Bentlage, 2009

Literatur 

 P. Cartwright, S. L. Halgedahl, J. R. Hendricks, R. D. Jarrard, A. C. Marques, A. G. Collins, B. S. Lieberman: Exceptionally Preserved Jellyfishes from the Middle Cambrian. In: PLoS ONE. Band 2, Nr. 10, 31. Oktober 2007, S. e1121. doi:10.1371/journal.pone.0001121. .

 A. Oba, M. Hidaka, S. Iwanaga, D. G. Fautin, J. A. Westfall, P. Cartwright, M. Daly, C. R. Wyttenbach (Hrsg.): Nematocyst composition of the cubomedusan Chiropsalmus quadrigatus changes with growth. In: Coelenterate Biology 2003. (= Developments in Hydrobiology. 178). Springer Netherlands, Dordrecht 2004,  ISBN 978-1-4020-2762-8, S. 173–177. doi:10.1007/978-1-4020-2762-8_21.

 J. K. Keesing, J. Strzelecki, M. Stowar, M. Wakeford, K. J. Miller, L. Gershwin, D. Liu: Abundant box jellyfish, Chironex sp. (Cnidaria: Cubozoa: Chirodropidae), discovered at depths of over 50 m on western Australian coastal reefs. In: Scientific Reports. Band 6, Nr. 1, 29. Februar 2016, S. 22290. doi:10.1038/srep22290. .

 C. Lewis, B. Bentlage: Clarifying the identity of the Japanese Habu-kurage, Chironex yamaguchii, sp nov (Cnidaria: Cubozoa: Chirodropida). In: Zootaxa. 2030, März 2009, S. 59–65.

Einzelnachweise 

Würfelquallen